«Просто Марія» може стосуватися до:

Художні твори 

 Просто Марія або Марія, аргентинське танго.
 Просто Марія (1971-1974), іспанська радіоновела .
 Просто Марія (1972), іспанська фотоновела .
 Просто Марія (1972), аргентинський фільм Енцо Белломо.

Телесеріали 

 Просто Марія (1967), аргентинський телесеріал.
 Просто Марія (1969), перуанський телесеріал .
 Просто Марія (1970), бразильська мильна опера, (:w:pt).
 Просто Марія (1971), венесуельська мильна опера.
 Просто Марія (1989), мексиканська мильна опера, колись популярна в колишньому СРСР. 
 Просто Марія (2015), мексиканська мильна опера.
Багатозначні терміни